Шеф — звання.
 Почесний шеф — почесний командир військового підрозділу чи військового навчального закладу.
 шеф-кухар — керуючий всіма кухарями на кухні, у ресторані, у великій їдальні.

Інше:
 Шефф — муніципалітет у Франції.

Багатозначні терміни